Table des caractères Unicode U+0180 à U+024F (384	à 591 en décimal).

Latin étendu – B (Unicode 1.1 à 5.0) 
Ce sous-ensemble ajoute les caractères latins requis par certaines langues d’Europe centrale, des caractères utilisés dans les textes anciens des langues d’Europe occidentale, et des caractères latins supplémentaires utilisés pour l’écriture latine de langues africaines. Certains caractères sont également utilisés pour les transcriptions phonétiques.

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 1.1

Compléments Unicode 3.0

Compléments Unicode 3.2

Compléments Unicode 4.0

Compléments Unicode 4.1

Compléments Unicode 5.0

Voir aussi

Liens externes 
  Latin Extended-B, table sur le site Unicode (document PDF).

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (0000-0FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

00018